Уклонение от уплаты налогов — злостное  или  незаконное умышленное избежание уплаты налогов физическими или юридическими лицами.

Способы уклонения от уплаты налогов зависят от вида налога. Основными способами уклонения от уплаты налогов на доходы физических лиц и на прибыль организаций является неуказание в налоговых декларациях определенных налогооблагаемых доходов или указание в них фактически не имевших места расходов, уменьшающих налоговую базу. Для уклонения от уплаты налогов используются сделки с фирмами-однодневками и офшорными компаниями.

За уклонение от уплаты налогов законодательствами различных стран предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а в определённых случаях — и уголовная ответственность.

Как отмечает профессор Фрайбургского университета Ларс Фельд, хотя трудовая деятельность в обход налоговых органов и противоречит закону, но для отдельных групп людей зло это — нередко «последняя возможность заработать на жизнь».

От злостного незаконного уклонения от уплаты налогов следует отличать избежание налогов законными способами () или налоговое планирование, то есть умелое применение налоговых льгот и других законных способов минимизации уплачиваемых налогов, в том числе с использованием иностранных юрисдикций.

Ответственность за уклонение от уплаты налогов

Россия 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица — преступление, предусмотренное статьёй 198 Уголовного Кодекса Российской Федерации, заключающееся в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путём включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере.

Объектом преступления являются финансовые интересы государства. Объективная сторона заключается в действиях, направленных на уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Под уклонением следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему РФ.

Субъективная сторона заключается в прямом умысле. Виновный осознаёт, что уклоняется от уплаты налога в крупном размере путём непредставления декларации о доходах или путём включения в неё заведомо искажённых данных о доходах или расходах либо иным способом, или осознаёт, что уклоняется от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, и желает этого. Субъектом преступления является физическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее 16-летнего возраста, обязанное в соответствии с законодательством уплачивать налог и (или) страховой взнос в государственные внебюджетные фонды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации — преступление, предусмотренное статьёй 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации, заключающееся в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путём включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Объектом преступления являются финансовые интересы государства. Объективная сторона заключается в действиях направленных на уклонении от уплаты налогов в крупном размере или особо крупном размере. Уголовному преследованию подлежит уклонение от уплаты налогов с организации в только размере более 5 млн рублей за 3 финансовых года подряд, если доля неоплаченных налогов превышает 25 % подлежащих уплате налогов или более 15 млн руб. — размер увеличен с середины 2016 г.(крупный размер) или в особо крупном размере (более 15 млн рублей за 3 финансовых года подряд, если доля неоплаченных налогов превышает 50 % подлежащих уплате налогов или более 45 млн руб.). Под уклонением следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлёкшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему РФ.

Субъективная сторона заключается в прямом умысле. Виновный осознает факт уклонения от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации в крупном размере путём включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом и желает таким способом уклониться от уплаты налогов и (или) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в названном размере.=
Субъектом преступления может быть лицо, на которое в соответствии с его полномочиями возложена обязанность обеспечить уплату налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации. К таким лицам относятся руководитель и главный (старший) бухгалтер, а также лица, фактически, законно выполняющие их обязанности, организаций-плательщиков любой организационно-правовой формы и формы собственности. Другие лица, в частности, служащие организаций-плательщиков налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, включившие в бухгалтерские документы заведомо искаженные данные по уплате налогов или страховых взносов, могут нести ответственность лишь как соучастники данного преступления.

Деятельность в сфере налогов и сборов в России регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации.

Борьба со злостным уклонением от уплаты налогов 
Налоговые органы, Центральный банк РФ и арбитражные суды выделяют типичные признаки, при наличии которых организацию можно подозревать в уклонении от уплаты налогов:
 отсутствие экономического смысла у хозяйственных операций;
 отсутствие персонала или средств для осуществления заявленных операций;
 использование посредников при операциях без явной необходимости;
 несоответствие заработной платы сотрудников их квалификации;
 уменьшение налоговой нагрузки при одновременном увеличении выручки;
 положительная разница между заемными средствами и выручкой;
 высокое соотношение НДС, заявляемого к вычету, к НДС, подлежащему уплате.

См. также 
 Обналичка

Примечания

Литература

Ссылки 

 Tax Evasion and Fraud collected news and commentary at The Economist
 Employment Tax Evasion Schemes common employment schemes at IRS

Преступления в сфере экономической деятельности
Экономические термины